Йо́рма Но́ртимо (, 20 января 1906, Хельсинки, Финляндия — 2 июля 1958 Хельсинки) — финский режиссёр и актёр.

Биография 
Начал свой путь как режиссёр в городском театре Турку, позже работал на киностудиях Suomen Filmiteollisuus и Suomi-Filmi. Самые известные фильмы Нортимо — «Вина», «Презрение», «Ребёнок — мой», «Метка греха», «На рынке Рованиеми», «Брат с Дикого Запада» и «Мимми из Мухоса». Последним его фильмом стала картина «Маленькая Илона и её ягнёнок», сценарий к которому написал Мика Валтари ещё в годы Войны-продолжения. В общей сложности им снято более 30 фильмов; во многих из них от также играл малые роли.

Известная актриса Туйре Орри является племянницей Нортимо.

Ссылки 
 Nortimo, Jorma (1906 – 1958). Биография 
 
 Йорма Нортимо на сайте Elonet